Flight steht für:
 Flight (Golf), Gruppe von Spielern beim Golf
 Flight (Oper), Oper von Jonathan Dove aus dem Jahr 1998
 Flight (Wein), Verprobungsrunde auf einer Weinprobe
 Flight International, Fachzeitschrift für Luftfahrt
 Flight, Flughilfe beim Darts

Filme:
 Flight, Originaltitel von Flieger (Film) des Regisseurs Frank Capra aus dem Jahr 1929
 Flight (2009), Film aus dem Jahr 2009 von Park Jeong-hun
 Flight, internationaler Titel des Films Udaan von Vikramaditya Motwane aus dem Jahr 2010
 Flight (2012), Film von Robert Zemeckis aus dem Jahr 2012

Personen:
 Howard Flight, Baron Flight (* 1948), britischer Politiker der Conservative Party und Mitglied des House of Lords

Siehe auch:
 Flight & Robson, Gründer des britischen Orgelbaus
 Microsoft Flight Simulator #Microsoft Flight, Flugsimulator von Microsoft